Замок президента Польши () — замок в городе Висла. Построен в модернистском стиле по проекту архитектора Адольфа Шишко-Богуша в 1929—1930 годах для президента Польши Игнация Мосцицкого.

В 1906 году по приказу эрцгерцога Фридриха, поражённого красотами бескидского леса, был построен деревянный охотничий домик в тирольском стиле. Домик использовался самим герцогом и его женой; как правило, сюда приезжали два раза в год, весной для охоты на рябчиков и осенью для охоты на оленей. В 1915 году в доме поселились германский император Вильгельм II, генерал Гинденбург, австрийский император Карл I и австрийский генерал Хётцендорф. После окончания Первой мировой войны и падения Габсбургов около 200 недовольных политикой австрийцев в регионе разрушили охотничий дом.

После восстановления польской государственности дом перешёл в собственность министерства сельского хозяйства, в 1927 году правительство Силезии предложило построить в данном месте резиденцию для польского президента.

Для строительство резиденции польского президента был приглашён Адольф Шишко-Богуш. Новый замок был построен в модернистском стиле, изначально имел плоские крыши, в 1938 году были добавлены медные покатые крыши.

Во время немецкой оккупации 1939—1945 замок был в распоряжении войск СС. После окончания войны замок был отремонтирован и передан в распоряжения польского президента, в 1948 году в замке останавливался Болеслав Берут. После ликвидации института президентства в Польше замок служил домом отдыха для кабинета министров ПНР. В замке несколько раз останавливались Владислав Гомулка и Константин Рокоссовский. Дважды в год на Пасху и Рождество в замок посещал Юзеф Циранкевич. В разные годы его посещали такие польские политики как Пётр Ярошевич, Эдвард Охаб, Эдвард Герек, а также другие известные поляки.

С 1981 года здание стало домом отдыха для сотрудников угольной шахты «Pniówek», но всё ещё оставалось в государственной собственности. В 1990-х находилось в аренде у туристической фирмы.

В 2002 году выкуплено аппаратом президента, после капитального ремонта замок вновь стал резиденцией польского президента. Вне посещений президентом замок используется как отель и доступен любому желающему.

Библиография 
 Purchla J. (red.): Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, Kraków 2005;
 Semik Teresa: Kasztel na Zadnim Groniu, w: «Dziennik Zachodni» 28-30.12.1990;
 Świechowski Zygmunt: Zameczek prezydenta Ignacego Mościckiego w Wiśle i jego wyposażenie, w: «O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich».Materiały IV Seminarium Sztuki Górnośląskiej — Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i Oddziału Górnośląskiego S[towarzyszenia] H[istoryków] S[ztuki] — odbytego w dniach 26-27 października 1987 roku w Katowicach. Katowice 1993, s. 279—290;
 Then Wanda: Scheda po Mościckim, w: «Dziennik Zachodni» 03.10.1997.

Примечания 

Официальные резиденции глав государств
Цешинский повет
Здания и сооружения, построенные в 1930 году в Польше